Fuggerstadt ist ein amtlicher Beiname folgender Städte:
 Augsburg, kreisfreie Stadt in Bayern
 Weißenhorn, Stadt im Landkreis Neu-Ulm, Bayern 

Siehe auch:
 Fugger